Gateshead FC (celým názvem: Gateshead Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Gateshead v metropolitním hrabství Tyne and Wear. Založen byl v roce 1977 jako pokračovatel tradic zaniklého ligového celku Gateshead AFC. Od sezóny 2008/09 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gateshead International Stadium s kapacitou 11 800 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 2014/15
 FA Trophy
 Semifinále: 2010/11, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1977–1983: Northern Premier League
 1983–1985: Alliance Premier League
 1985–1986: Northern Premier League
 1986–1987: Conference National
 1987–1990: Northern Premier League (Premier Division)
 1990–1998: Conference National
 1998–2003: Northern Premier League (Premier Division)
 2003–2004: Northern Premier League (Division One)
 2004–2008: Northern Premier League (Premier Division)
 2008–2009: Conference North
 2009–2015: Conference Premier
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1977
Sport v Gatesheadu